Bosznia-Hercegovina
Vidovići falu Bosansko Grahovo községben a Livnói/Hercegboszniai kantonban
Vidovići falu Visoko községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
Vidovići falu Cres községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében